Ла Лома де ла Круз има више значења:

 Ла Лома де ла Круз (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома де ла Круз (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома де ла Круз (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику